Abel Antonio Conejo Olaya (Valladolid, España, 21 de marzo de 1998) es un futbolista español. Actualmente juega en el CD Burgos Promesas como medio campo-mediocentro.

Trayectoria 
Se ha formado en las categorías inferiores del Real Valladolid.

Ha pasado por clubes como el Atlético Tordesillas y el CD Numancia B.

El 5 de agosto de 2020, llega libre al Zamora Club de Fútbol firmando por 1 temporada.

Clubes

Enlaces externos
Perfil en BdFutbol
Perfil en Soccerway
Perfil en Transfermarkt

Referencias 

Futbolistas de la provincia de Valladolid
Nacidos en Valladolid
Futbolistas de la Sociedad Deportiva Atlético Tordesillas
Futbolistas del Club Deportivo Numancia "B"
Futbolistas del Zamora Club de Fútbol
Futbolistas del Burgos Club de Fútbol Promesas